Нечкин — фамилия; имеет женскую форму Нечкина.
 Нечкин, Лев Арианович (1929—1980) — советский инженер, конструктор, лауреат Ленинской премии.
 Нечкина, Милица Васильевна (1901—1985) — советский историк, профессор, академик АН СССР, академик АПН СССР, лауреат Сталинской премии второй степени
 См. также 
 Нечкино